Mitra dolorosa är en snäckart som först beskrevs av Dall 1903.  Mitra dolorosa ingår i släktet Mitra och familjen Mitridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
dolorosa